Hesselman är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Bengt Hesselman (1875–1952)
 Henrik Hesselman (1874–1943)
 Jonas Hesselman (1877–1957)
 Georg Hesselman (1880–1964)

Efternamn